Agaram steht für:

 Agaram, Dorf in der Gemeinde Diffa in Niger, siehe Bagara (Diffa)
 Agaram (Chengalpattu), Dorf im Subdistrikt Chengalpattu in Indien
 Agaram (Cheyyur), Dorf im Subdistrikt Cheyyur in Indien
 Agaram (Dindigul), Kleinstadt im Distrikt Dindigul in Indien
 Agaram (Kanchipuram), Dorf im Subdistrikt Kanchipuram in Indien
 Agaram (Ponneri), Dorf im Subdistrikt Ponneri in Indien
 Agaram (Tiruvallur), Dorf im Subdistrikt Tiruvallur in Indien